Ophiozonella är ett släkte av ormstjärnor. Ophiozonella ingår i familjen Ophiolepididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiozonella